Carlo Festuccia (1980) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 italiano
 Flaminia Festuccia (1985) – giornalista italiana
 Francesco Festuccia (1951) – giornalista e scrittore italiano